НЛО може да се отнася за:

 НЛО (Близки срещи)
 Неидентифициран летящ обект
 Клуб НЛО – забавно телевизионно предаване